Сведомский — фамилия. Известные носители:
 Сведомский, Александр Александрович (1848—1911) — художник.
 Сведомский, Павел Александрович (1849—1904) — художник.